Anna Łukasik (ur. 1973) – polska menedżer opieki zdrowotnej, urzędnik, wiceminister zdrowia
 Anna Łukasik (ur. 1987) – polska sportowiec, specjalizująca się w ujeżdżeniu konia
 Anna Łukasik – polska montażystka filmowa